Vinča (gmina miejska Grocka) – wieś w Serbii, w mieście Belgrad, w gminie miejskiej Grocka
 Vinča (gmina Topola) – wieś w Serbii, w okręgu szumadijskim, w gminie Topola
 Vinča (Serbia) – tell zlokalizowany na przedmieściach Belgradu o eponimicznym charakterze dla kultury Vinča
 Kultura Vinča – neolityczna kultura archeologiczna związana ze stanowiskiem eponimicznym w Vinča na przedmieściach Belgradu
 Donja Vinča – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w mieście Sarajewo Wschodnie, w gminie Pale
 Gornja Vinča – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w mieście Sarajewo Wschodnie, w gminie Pale